A 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon a lány egyéni ügyességi jégkorongversenyt Innsbruckban a Tyrolean Ice Arenában rendezték meg. A selejtezőt január 16-án, a döntőt január 19-én tartották. A versenyen 15 nemzet 15 sportolója vett részt. Gasparics Fanni ezüstérmet szerzett.

Lebonyolítás 
Ügyességi versenyek
S1: Gyorsasági korcsolyázás
S2: Lövési pontosság
S3: Szlalomkorcsolyázás
S4: Lövőerő
S5: Passzolási pontosság
S6: Korongvezetés

A selejtezőben az egyes ügyességi versenyeken az első nyolc helyezett versenyző kapott pontot. A hat ügyességi versenyben szerzett pontok összessége határozta meg a sorrendet. A nyolc, legtöbb pontot elért versenyző jutott a nagydöntőbe.

A nagydöntőben a sportolók külön mindegyik ügyességi számban, kieséses rendszerben versenyeztek. A továbbjutottak kiemelése az egyes ügyességi számok, selejtezőben elért helyezése alapján történt. A negyeddöntőben kiesett versenyzők 2, az elődöntőben kiesettek 3 pontot, a döntők vesztesei 4, a döntők nyertesei 5 pontot kaptak. A hat ügyességi versenyben szerzett pontok összessége határozta meg a végső sorrendet.

Selejtező 
Sorrend megállapítása
Pontszám
Több 1. helyezés, több 2. helyezés, több 3. helyezés, stb.
Magasabb kiemelés

A versenyző neve előtt a kiemelés sorszáma, az ügyességi versenyek oszlopában a versenyben elért pontszám, zárójelben a helyezés olvasható. A zöld háttérrel jelzett versenyzők jutottak tovább a nagydöntőbe.

Nagydöntő

Gyorsasági korcsolyázás
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Lövési pontosság
Az eredmények pont/kísérlet szerint vannak feltüntetve. A több pontot elérő versenyző jutott tovább. Pontazonosság esetén a jobb időeredmény döntött.

Szlalomkorcsolyázás
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Lövőerő
Az eredmények km/h-ban értendők. A magasabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

Passzolási pontosság
Az eredmények pont/kísérlet szerint vannak feltüntetve. A több pontot elérő versenyző jutott tovább. Pontazonosság esetén a jobb időeredmény döntött.

 - Az elődöntőben az ausztrál versenyző jobb időeredménnyel jutott tovább.

Korongvezetés
Az eredmények másodpercben értendők. Az alacsonyabb eredményt elérő versenyző jutott tovább.

 - A negyeddöntőben az új-zélandi versenyzőt kizárták.

Összesítés
Sorrend megállapítása
Pontszám
Több 1. helyezés, több 2. helyezés, több 3. helyezés, stb.
Magasabb kiemelés

A versenyző neve előtt a kiemelés sorszáma, az ügyességi versenyek oszlopában a versenyben elért pontszám, zárójelben a helyezés olvasható.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Fiú egyéni ügyességi jégkorongverseny a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon

Jégkorong a 2012. évi téli ifjúsági olimpiai játékokon